Chanin ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaksandr Chanin (* 1998), weißrussischer Tischtennisspieler
 Irwin Chanin (1891–1988), US-amerikanischer Architekt
 Konstantin Michailowitsch Chanin, russischer Mathematiker und Physiker

Siehe auch:
 Khanin